O ATP da Costa do Sauipe de 2002 foi um torneio de tênis masculino disputado em Sauipe e que fez parte da série ATP International Series.

Disputa
Enzo Artoni e Daniel Melo eram os atuais campeões, mas só o Daniel é que participou desta edição, fazendo dupla com Ricardo Schlachter. Daniel e Schlachter perderam logo na primeira rodada para Nathan Healey e Jordan Kerr. Scott Humphries e Mark Merklein venceram a final por 6–3, 7–6(7–1) contra a dupla brasileira Gustavo Kuerten e André Sá.

Cabeças de chave

  Julian Knowle /  Michael Kohlmann (Semifinalistas)
  Dominik Hrbatý /  Sjeng Schalken (Primeira rodada)
  Martín García /  Martín Rodríguez (Primeira rodada)
  Jeff Coetzee /  Chris Haggard (Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 

D